USS Davis je ime več plovil vojne mornarice ZDA:

 USS Davis (DD-65) 
 USS Davis (DD-395) 
 USS Davis (DD-937)

Davis